Веровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Веровка — село в Белебеевском районе Башкортостана.

Украина 
 Веровка — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Веровка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Веровка — село в Новоград-Волинском районе Житомирской области.
 Веровка — посёлок в Волчанском районе Харьковской области.
 Веровка — село в Бериславском районе Херсонской области.